Skavsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Skavsjön, Halland, sjö i Halmstads kommun och Hylte kommun,  (24 ha)
Skavsjön, Hälsingland, sjö i Söderhamns kommun,  (36,8 ha)
Skavsjön, Medelpad, sjö i Timrå kommun,  (17,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn